DGfP bzw. DGFP ist die Abkürzung für den Namen folgender Fachverbände, bzw. wissenschaftlicher Gesellschaften:
„Deutsche Gesellschaft für französischsprachige Philosophie“ (DGFP/SPLFA) e.V.
„Deutsche Gesellschaft für Pastoralpsychologie“ (DGfP) e.V.
 „Deutsche Gesellschaft für Personalführung“ (DGFP) e.V.
 „Deutsche Gesellschaft für Pilzkunde“ (DGfP), heute: Deutsche Gesellschaft für Mykologie 
 „Deutsche Gesellschaft für Politikwissenschaft“ (DGfP)
 „Deutsche Gesellschaft für Psychologie“ (DGfP)

DGFP